Back River heißen folgende Flüsse:

in Australien:
 Back River (Barnard River), Nebenfluss des Barnard River in New South Wales
 Back River (Derwent River), Nebenfluss des Derwent River in Tasmanien
 Back River (Sand River), Nebenfluss des Sand River in Tasmanien
 Back River (Timbarra River), Nebenfluss des Timbarra River in Victoria
 Back River (Tuross River), Nebenfluss des Tuross River in New South Wales

in Kanada:
 Back River (Chantrey Inlet), Nordwest-Territorien, Kanada
 anderer Name für den Rivière des Prairies in Quebec, Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Back River (Maine)
 Back River (Maryland)
 Back River (Massachusetts)
 Back River (Neuengland), in Massachusetts und New Hampshire
 Back River (Virginia), Ästuar zur Chesapeake Bay, Virginia